Mühlenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Mühlenfeld (* 1951), deutsche Politikerin (SPD), Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr
 Eike Mühlenfeld (1938–2018), deutscher Physiker und Professor für Mess- und Automatisierungstechnik 
 Hans Mühlenfeld (1901–1969), deutscher Politiker
 Karsten Mühlenfeld (* 1963), deutscher Industriemanager und Maschinenbauingenieur
 Ulrich Mühlenfeld, ein Pseudonym von Reinhard Hauschild (1921–2005), deutscher Offizier, Journalist und Schriftsteller

Mühlenfeld ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 ein Ortsteil der Gemeinde Hasselberg im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 ein Ortsteil der Gemeinde Helmstorf im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 eine Außenortschaft des Wohnquartiers Herbringhausen der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 eine Feldflur in Hannover südlich der ehemaligen Nordstädter Windmühle
 ein Weiler der Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 ein Weiler der Stadt Burgwedel in der Region Hannover, Niedersachsen
 ein Weiler der Stadt Ennepetal im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 ein Weiler der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 ein Weiler der Gemeinde Kranenburg im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Mühlenfeld (Gruiten), eine Hofschaft in Haan

Weiteres:
 Flugplatz Brandenburg/Mühlenfeld in Brandenburg an der Havel
 U-Bahnhof Mühlenfeld der Stadtbahn Essen in Mülheim an der Ruhr

Siehe auch:
 Mühlfeld